Allegiance (engl.: Loyalität)  bezeichnet:
 ein Computerspiel, siehe Allegiance (Computerspiel)
 eine australische Thrash-Metal-Band, siehe Allegiance (australische Band)
 eine schwedische Black-, Death- und Viking-Metal-Band, siehe Allegiance (schwedische Band)
 eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band, siehe Allegiance (US-amerikanische Band)
 eine US-Fernsehserie, siehe Allegiance (Fernsehserie)
 ein US-amerikanisches Musical, siehe Allegiance (Musical)
 Allegiance (Pennsylvania), Ort im Chester County

Siehe auch:
 Allegiance Air, eine Fluggesellschaft
 Pledge of Allegiance, ein Treuegelöbnis